Осада Иерусалима может означать:

В истории
  (ок. 1010 года до н. э.) — осада и последующий захват города царём Давидом у иевусеев. Впоследствии город стал столицей Израильского царства и был переименован в город Давида, а затем в Иерусалим
 Вторжение Шешонка I в Иудею (ок. 925 года до н. э.) — поход египетского фараона Шешонка I против Равоама, в результате которого город был сдан без боя, а храм разграблен.
  — осада ассирийским царем Синаххерибом.
 Осада Иерусалима (597 год до н. э.) — первая осада Иерусалима Навуходоноссором II, в результате которой иудейский царь Иоаким убит за невыплату дани, наследником назначен Иехония, а 3023 знатных иудея уведены в плен. Иерусалим пал 16 марта (2 адара) 597 года до н. э.
 Осада Иерусалима (587 год до н. э.) — вторая осада Иерусалима Навуходоноссором II при царе Седекии, начавшаяся в декабре 589 года до н. э. и длилась 18 или 30 месяцев и в результате которой 10 000 знатных евреев были уведены в Вавилонский плен, а часть народа сбежала в Египет. Город и Храм Соломона были разрушены.
 Осада Иерусалима (162 до н. э.) — осада города селевкидскими войсками в ходе первой маккавейской войны.
 Осада Иерусалима (63 год до н. э.) — осада города римским полководцем Помпеем Великим, в результате которой Хасмонейское царство стало протекторатом Римской республики.
 Осада Иерусалима (37 год до н. э.) — осада города Иродом I Великим.
 Осада Иерусалима (70 год н.э.) — осада города Титом во время Первой Иудейской Войны; разрушение Храма Ирода.
 Осада Иерусалима (614) — 21-дневная осада византийского Иерусалима государством Сасанидов; Иерусалим подпал под власть Сасанидов до 629 года; разрушение большинства христианских церквей, включая Храм Гроба Господня, и убийство от 17 000 до 90 000 христиан.
 Осада Иерусалима (637) — 4-х месячная осада византийского Иерусалима войсками Праведного Халифата; начало возведения Умаром на Храмовой Горе мечети Эль-Акса.
 Осада Иерусалима (1099) — осада мусульманского Иерусалима Фатимидского Халифата рыцарями Первого крестового похода с 7 июня по 15 июля 1099 года; образование Иерусалимского королевства.
 Осада Иерусалима (1187) — осада с 20 сентября по 2 октября 1187 года столицы Иерусалимского королевства войсками Айюбидов под руководством Саладина; капитуляция христиан и выход части жителей из города за выкуп.
 Осада Иерусалима (1244) — осада Иерусалима хорезмийскими наемниками Айюбидов; Иерусалим практически полностью разрушен.

В литературе
 Осада Иерусалима (поэма) — английская поэма XIV века об осаде 70 года.

См. также 
 Битва за Иерусалим
 Падение Иерусалима
 Освобождённый Иерусалим

Примечания